Carlo Kannewasser, personage uit Harry Potter
 Barend Kannewasser, vader van Carlo
 Salomon Meijer "Max" Kannewasser, Jones uit het jazz-duo Johnny & Jones